Karibiska mästerskapet kan avse:
Karibiska mästerskapet – fotbollstävling för herrlandslag
Karibiska mästerskapet (volleyboll, damer) – volleybollstävling för damlandslag
Karibiska mästerskapet (volleyboll, herrar) – volleybollstävling för herrlandslag